Halszkaraptor (лат., буквально — хищник Хальшки) — род динозавров семейства дромеозаврид, найденный в верхнемеловых отложениях на территории Монголии. Содержит единственный вид — Halszkaraptor escuilliei.

Исследователи сравнили окаменелости с костями крокодилов и водоплавающих птиц и обнаружили доказательства полуводного образа жизни животного. Филогенетический анализ показал, что динозавр был членом собственного базального подсемейства Halszkaraptorinae, наряду с Mahakala и Hulsanpes.

История открытия 
Голотип Halszkaraptor, скорее всего, был найден в формации Джадохта на юге Монголии и несколько лет находился в частной коллекции, будучи вывезенным из страны незаконно, пока не попал к торговцу окаменелостями Франсуа Эскуилье. Он идентифицировал его как новый вид и передал палеонтологам Паскалю Годефруа и Андреа Кау. После проверки подлинности Кау и другие видные палеонтологи описали новый таксон в подробном исследовании, опубликованном в журнале Nature. Название роду дано в честь польской исследовательницы Хальшки Осмульской, а видовое название — в честь Эскуилье.

Описание 

Считается, что Halszkaraptor был размером с крякву и обладал особенностями анатомии, которые позволяли ему проводить время как в воде, так и на суше. К таким особенностям можно отнести длинные когтистые задние лапы и более короткие передние конечности, похожие на имеющиеся у животных с перепончатыми лапами или ластами. Короткий хвост смещал центр тяжести животного вперёд, что более полезно для плавания, чем для ходьбы. Туловище было более вертикальным, чем у прочих теропод из-за анатомической адаптации — удлинения задних конечностей за счёт тазобедренного сустава и бедренной кости. Челюсти динозавра несли много острых, загнутых внутрь зубов. Длинная шея и специальные нервные окончания на морде, которыми он улавливал колебания воды, позволили предположить, что он охотился на водную добычу. Несмотря на то, что Halszkaraptor был хорошо приспособлен к водному образу жизни, для размножения ему приходилось выбираться на землю, поскольку динозавры откладывали яйца на суше.

Halszkaraptor — один из немногих нептичьих динозавров (наряду с родственным ему Natovenator, а также спинозавром), чья анатомия содержит доказательства адаптации к полуводному образу жизни.

Филогения 

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа Сонджина Ли и соавторов (2022).

Примечания

Ссылки 
 
 .

Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Дромеозавриды
Осмульская, Хальшка